Smith Sound (Straat Nares), een deel van de Straat Nares tussen het Canadese Ellesmere-eiland en Groenland
 Smith Sound (Brits-Columbia), een zeearm in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Smith Sound (Trinity Bay), een zijarm van Trinity Bay tussen de Canadese eilanden Newfoundland en Random Island
 Smith Sound (local service district), een local service district in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador